Ви́за:

 Виза — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
 Виза — подпись, подтверждающая факт ознакомления и согласия должностного лица с документом.
 VISA — американская транснациональная платёжная система.
 VISA — интерфейс ввода-вывода (API) для управления приборами с персонального компьютера.
 Виза-Ёль — река в России, протекает в Республике Коми.